Натуральне число 1064
 1064 рік до нашої ери
 1064 рік нашої ери